Maynard ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Maynard (Arkansas)
 Maynard (Indiana)
 Maynard (Iowa)
 Maynard (Kentucky)
 Maynard (Massachusetts)
 Maynard (Minnesota)
 Maynard (New York)
 Maynard (Ohio)
 Maynard (Texas)
 Maynard (Washington)
 Maynard Cove, Alabama

Maynard ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Maynard (1944–2018), britischer Gesundheitsökonom
 Andrew Maynard (* 1964), US-amerikanischer Boxer
 Arne Maynard, englischer Gartengestalter
 Brad Maynard (* 1974), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Brittany Maynard (1984–2014), US-amerikanischer Sterbehilfe-Aktivistin

 Conor Maynard (* 1992), britischer Sänger
 Daniel Díaz Maynard (1933–2007), uruguayischer Politiker
 Dave Maynard († 2012), US-amerikanischer Moderator
 David Swinson Maynard (1808–1873), US-amerikanischer Arzt und Begründer der Stadt Seattle
 Don Maynard (1935–2022), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Dori J. Maynard († 2015), US-amerikanische Journalistin
 Edward Maynard (1813–1891), US-amerikanischer Zahnarzt und Erfinder
 F. H. Maynard (1893–1976), britisches Fliegerass und Air Vice Marshal der Royal Air Force
 Finian Maynard (* 1974), irischer Windsurfer
 François Maynard (1582–1646), französischer Schriftsteller und Lyriker der frühen Klassik
 Harry L. Maynard (1861–1922), US-amerikanischer Politiker
 Horace Maynard (1814–1882), US-amerikanischer Politiker
 James Maynard (* 1987), britischer Mathematiker

 Ken Maynard (1895–1973), US-amerikanischer Schauspieler
 Kermit Maynard (1897–1971), US-amerikanischer Schauspieler
 Konris Maynard (* 1983), Sänger und Politiker von St. Kitts und Nevis
 Lois Maynard (* 1989), englischer Fußballspieler mit Staatsbürgerschaft von St. Kitts und Nevis
 Marty Maynard, US-amerikanischer Biathlet
 Mujaahid Maynard (* 1971), US-amerikanischer Ringer
 Nicky Maynard (* 1986), englischer Fußballspieler
 Nigel Maynard (1921–1998), britischer Offizier der Luftstreitkräfte des Vereinigten Königreichs
 Richard Maynard (1942–2007), US-amerikanischer Schriftsteller, Fernsehproduzent und Pädagoge
 Richard Maynard (Fotograf) (1832–1907), kanadischer Fotograf
 Richard Maynard (Schauspieler), US-amerikanischer Schauspieler 
 Robert Maynard († 1750/1751), britischer Offizier
 Tom Maynard (1989–2012), britischer Cricketspieler
 Louis de Maynard de Queilhe (1811–1837), französischer Schriftsteller aus Martinique

Siehe auch:
 Maynard-Karabiner
 Maynardville
 Meinhard (Begriffsklärung)